Ту-154. Моя легенда — российский документальный фильм режиссёра Дмитрия Черкасова, произведенный кинокомпанией «Щука» в 2014 году. Фильм состоит из четырёх частей, общая продолжительность фильма 3 часа 35 минут. Премьера состоялась 22 сентября 2014 года в московском кинотеатральном центре «Эльдар».

История создания 
Идея полнометражного документального фильма, посвящённого самолету Ту-154, возникла у Дмитрия Черкасова еще в конце 90-х годов, и уже тогда он начал собирать материалы для будущего фильма. Активная работа над фильмом началась в 2009 году. К собранным ранее информационным и киноматериалам нужно было добавить съемки с людьми, которые создавали, испытывали и эксплуатировали этот самолет.

Интервью с главным конструктором Ту-154 А. С. Шенгардтом, лётчиком-испытателем ГосНИИ ГА, Героем России Р. Т. Есаяном, пилотом-инструктором и писателем В. В. Ершовым, командиром экипажа Е. И. Багмутом, совершившем 9 февраля 1972 года первый полёт на самолете Ту-154 с пассажирами, шеф-пилотом Президента Словакии Л. Клинчеком и многими другими стали основой фильма. Находить общий язык и избегать технических ошибок помогало полученное Дмитрием Черкасовым в юности образование авиационного инженера.

Автор и режиссер фильма Дмитрий Черкасов рассказывал журналу «Крылья Родины»:

«Я хотел оставить людям много визуальных кадров, атмосферы, того, что должно давать именно кино. Возможность увидеть самолёт Ту-154 во всей цепочке истории, с разных концов его лётной биографии. Возможность услышать тех, кто создавал, испытывал, строил, летал. Они уходят. Они уже история. Но здесь они все вместе, только для вас рассказывают, исповедаются, признаются в любви. Я делал документальную летопись, оставаясь человеком, преданно влюблённым в этот лайнер. И от того старательно скрывал свои чувства»

Помимо большого объема кино- и фотохроники для фильма были проведены оригинальные съемки в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Сочи, Минска, Братиславы и других. Большую помощь оказал 63 летный отряд авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево, а в августе 2013 года были проведены съёмки на аэродроме Чкаловский, результатом которых стали уникальные кадры, снятые в полете самолёта Ту-154Б-2 RA-85534 (командир экипажа А. Башкиров) камерами, установленными в кабине экипажа, а также на пилонах двигателей и гондолах шасси.

Сюжет 
В начале фильм погружает в атмосферу 60-х годов. Необходимость создания лайнера на замену устаревающих Ан-10, Ил-18 и Ту-104 в СССР и решение такой же задачи за рубежом на примере английского Hawker Siddeley HS 121 Trident и американского Boeing 727 позволяет понять направление авиационно-конструкторской мысли того времени. Фильм последовательно прослеживает все этапы жизни самолета: первые лётные испытания, начало освоения в эксплуатации, расширение географии полетов, хронология и причины появления модификаций. Конструкторы и летчики, бортинженеры и техники, штурманы и бортпроводницы делятся своими воспоминаниями. Экскурсы в аэродинамику и тонкости компоновки перемежаются с многочисленными кадрами полетов Ту-154, за кадром звучат песни в исполнении В.Высоцкого, В.Кикабидзе, А.Барыкина и В.Захарова.

Также в фильме уделено внимание малоизвестным страницам истории Ту-154 — участие в испытаниях по программе космического корабля «Буран» и экспериментальный Ту-155 на криогенном топливе.

В фильме присутствует отдельный блок о катастрофах, с разбором причин, иллюстрированных 3D-графикой.

Серьёзное внимание уделено саундтреку фильма: отреставрированы оригинальные записи переговоров экипажей с диспетчерами управления воздушным движением, а звуки двигателей соответствуют изображению на экране — если мы видим Ту-154Б, то за кадром звук НК-8-2У, а кадры с Ту-154М сопровождаются характерным свистом Д30КУ-154-II. В фильме использованы мемуары инженера-испытателя первых Ту-154 Михаила Владимировича Ульянова, материалы из книг «Неизвестный Туполев» В. С. Егера, «Туполев» Л. Л. Кербера, «Туполев: полет в будущее» В. Г. Ригманта, Г. А. Черемухина, Е. И. Гордон), «А. Н. Туполев. Человек и его самолеты» П. Даффи и А. Кандалова, статей О. Черникова «Ту-154. История эксплуатации», А. Вульфова и Д. Колесника «Рабочая лошадка Ту-154: 30 лет в небе», Д. А. Скоробутова «История Аэрофлота».

Официальными информационными партнерами фильма выступили ОАО «Туполев», авиакомпании «Аэрофлот. Российские авиалинии», «Россия», «ЮТэйр», «Белавиа», ВВС России, аэропорты Внуково, Шереметьево, Пулково, Толмачево, завод «Авиакор».

Награды 
В 2015 году фильм «Ту-154. Моя легенда» становится обладателем Золотой рукавицы — специального приза от атомной отрасли России (Госкорпорации по атомной энергии Росатом) на первом российском фестивале кино и интернет проектов Человек труда.

Отзывы 
«Этот более чем трёхчасовой фильм захватывает и не отпускает. И ты боишься, что он неожиданно закончится» (Журнал «Авиация и космонавтика» январь 2015.)

«Это не просто фильм о самолете. Это фильм-летопись об истории Ту-154, о людях с ним связанных. Точный и объемный срез истории всей гражданской авиации нашей страны за последние сорок лет. Благодарю создателя этого замечательного фильма за документальную точность и эмоциональность рассказа. За уникальную работу. Я получил колоссальное удовольствие, смотря это кино.» (А. С. Шенгардт, Главный конструктор самолета Ту-154)

«С первых кадров фильма просто мурашки бегут по телу. Дмитрий Черкасов работал над фильмом более 5 лет и без преувеличения совершил гражданский подвиг. Знаю, как тяжело добывались уникальные архивные кадры, сколько труда было вложено в их реставрацию, сколько было записано интервью и воспоминаний. Сюда надо прибавить колоссальный объём работы с документами. Ну и великолепный монтаж фильма. История создания, модификации, эксплуатации самолета восстановлена до мельчайших подробностей, многие из которых, даже для авиационно-подкованного зрителя будут открытием.» (Руководитель AVIA.RU Роман Гусаров.)

«Множество эксклюзивных кадров, редкие съемки, искренность и правдивость рассказов о самолете создают уникальный эмоциональный подъём при просмотре фильма, вызывают гордость за его создателей…» (Официальный релиз пресс-службы ПАО ТУПОЛЕВ)

«Ту-154 жив благодаря Вашему прекрасному фильму! С глубоким уважением, Василий Ершов» (В. В. Ершов — командир Ту-154 авиакомпании КрасЭйр, автор книг «Раздумья ездового пса», «Аэрофобия», «Красноярская школа летного мастерства» и др. )  

"Это кинопамятник самолету, весомый, ещё невиданный по масштабу вклад в историю отечественной гражданской авиации, причем на фоне всеобщего уничтожения памяти  об этой истории, если вспомнить хотя бы изуверски казнённые в Москве  самолеты-памятники.» (А. Вульфов, писатель, журналист)

Цитаты В. В. Ершова, А. Вульфова и главного конструктора А. С. Шенгардта вынесены на обложку официального релиза фильма на DVD

Съёмочная группа 
 Автор и режиссёр — Дмитрий Черкасов
 Продюсеры — Дмитрий Черкасов, Олег Газе
 Исполнительный продюсер — Лилия Ковалевич
 Операторы — Радик Аскаров, Дмитрий Опекин, Николай Орлов, Дмитрий Лапин, Олег Гирель, Николай Скороходов
 Компьютерная графика — Дмитрий Прописцов, Алексей Самошин
 Режиссёр монтажа — Ярослав Смирнов
 Звукорежиссёр — Алексей Синицын
 Музыка — Иван Бурляев

Фильм выпущен на DVD видеокомпанией «Синема Престиж».

Примечания

Ссылки 
 Информация о московской премьере фильма на сайте avia.ru
 Информация о московской премьере фильма на сайте ОАО «ТУПОЛЕВ»
 Информация о премьере фильма в Санкт-Петербурге на сайте авиакомпании «РОССИЯ»
 Информация о премьере фильма в Санкт-Петербурге на сайте «Авиапорт»
 Репортаж о московской премьере фильма
 Статья о фильме в журнале «Крылья родины»
 О фильме в журнале « Авиация и космонавтика» (выпуск, январь 2015)
 О награждении фильма на кинофестивале «Человек Труда»

Документальные фильмы России